Myatt ist der Familienname folgender Personen:

 David Myatt (* 1950 oder 1952), britischer Ex-Neonazi und Ex-Islamist
 John Myatt (* 1945), britischer Künstler und Kunstfälscher

Siehe auch:
 Myatt Township